Инфанта Альдегунда Португальская, герцогиня Гимарайнш () — пятый ребенок и четвёртая дочь короля Португалии Мигеля I и его жены Аделаиды Лёвенштейн-Вертгейм-Розенбергской. Принадлежала к династии Браганса по рождению, а после брака с принцем Генрихом Бурбон-Пармским стала членом дома Пармских Бурбонов. Также была регентом монархии Португалии и по этой причине ей было присвоен титул герцогини Гимарайнш.

Биография 
Альдегунда де Хесус Мария Франциска де Ассис де Паула Аделаида Эулалиа Леопольдина Карлота Микаэла Рафаэла Габриэла Гонзага Инеш Изабель Авелина Анна София Эстанислая Бернардина, инфанта Португалии, Герцогиня Гимарайнш, родилась в Броннбахе (в настоящее время в составе Вертхайма) в Германии, где её родители жили в изгнании. Её отец умер рано и её дядя по материнской линии Карл Лёвенштейн-Вертгейм-Розенбергский стал для неё вторым отцом.

Брак 
Альдегунда вышла замуж за принца Генриха Бурбона-Пармского, графа Барди, четвёртого ребёнка и младшего сына Карла III, герцога Пармы и его жены принцессы Луизы Марии Терезы Французской, 15 октября 1876 года в Зальцбурге. Генрих ранее был женат на принцессе Марии Луизе Бурбон-Сицилийской, которая умерла через три месяца после свадьбы в возрасте 19 лет в 1874 году. Брак Альдегунды был бездетным. Её девять беременностей закончились выкидышами. Это было большим горем для супругов. Пара жила в Замке Себастьян в Австрии и дворце Ведндрами-Калигари в Венеции. Альдегунда провела долгие годы возле постели мужа, который был парализован. Граф Барди был описан родственниками как неприятный человек, постоянно тиранивший жену. Спустя почти тридцать лет брака, Альдегунда стала вдовой в 1905 году. Рядом с ней было много её племянников, в частности, её племянница, Великая герцогиня Люксембурга Мария-Аделаида, которая была с ней до своей смерти.

Регент 
Между 1920 и 1928 годами Альдегунда выступала в качестве регента от имени своего племянника герцога Дуарте, которому было всего двенадцать лет, когда его отец Мигель отказался от своих претензий на престол в пользу своего сына. В начале своего регентства в 1920 году Альдегунда стала 7-й герцогиней Гимарайнш. В 1921 году она стала автором манифеста дома Браганса о восстановлении португальской монархии. Во время своего регентства, Альдегунда подписала соглашение с бывшим королём Мигелем II, в котором он признал герцога Дуарте своим наследником. Дуарте жил с ней в замке Себастьян до немецкой оккупации Австрии, когда вся семья переехала в Берн, где она и умерла 15 апреля 1946 года в возрасте 87 лет.

Титулы 
 10 ноября 1858 — 15 октября 1876: Её Королевское Высочество Инфанта Альдегунда Португальская, Принцесса Браганса
 15 октября 1876 — 14 апреля 1905: Её Королевское Высочество Герцогиня Барди, Инфанта Португалии, Принцесса Браганса
 14 апреля 1905—1920: Её Королевское Высочество Вдовствующая герцогиня Барди, Инфанта Португалии, Принцесса Браганса
 1920 — 15 апреля 1946: Её Королевское Высочество Герцогиня Гимарайнш, Вдовствующая герцогиня Барди, Инфанта Португалии, Принцесса Браганса

Генеалогия

Примечания 

Пармские Бурбоны
Династия Браганса
Инфанты Португалии (женщины)
Принцессы из рода Бурбон-Парма